Ukraiinka (în ) este localitatea de reședință a comunei Cervona Ukraiinka din raionul Berezanka, regiunea Mîkolaiiv, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Cervona Ukraiinka era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%), găgăuză (%) și armeană (%).

Note 

Cervona Ukraiinka, Cervona Ukraiinka, Berezanka, Mîkolaiiv
Cervona Ukraiinka, Cervona Ukraiinka, Berezanka, Mîkolaiiv
Cervona Ukraiinka, Cervona Ukraiinka, Berezanka, Mîkolaiiv